José Agustín de la Puente Candamo (Lima 22 de mayo de 1922-Ib., 5 de febrero de 2020) fue un historiador, catedrático, genealogista y abogado peruano.

Familia 

Hijo de José de la Puente Olavegoya y de Virginia Candamo Álvarez-Calderón, descendiente de familias de la antigua nobleza virreinal del Perú (la familia de la Puente fue una de las familias más ricas y con mayor cantidad de títulos nobiliarios en el siglo XVIII y principios del XIX) por el lado paterno y nieto del presidente Manuel Cándamo Iriarte por el lado materno, vivió en la Casa Hacienda Orbea, en el distrito de Pueblo Libre en Lima, que fue una de las propiedades de los De la Puente durante el virreinato. Estuvo casado con Hildegard Brunke Ríos, con quien tuvo ocho hijos: José Demetrio, Virginia, Constanza, Manuel, Lorenzo, Agustín, Francisco y Juan Pablo.

Estudios 
Entre 1929 y 1934 realizó sus primeros estudios en la casa de sus padres, con profesores privados. A partir de segundo año de media realiza estudios en Lima en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta y entre 1939 y 1945 realiza estudios en las Facultades de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo los grados de Bachiller en Humanidades (1941), con la tesis Planes monárquicos de San Martín y en Derecho (1946), con la tesis Problema jurídico de la conquista de América. Se incorporó a la docencia en la Universidad Católica en 1947 y ha estado ligado al Instituto Riva-Agüero, del cual ha sido sub-director, director y director emérito. 

También fue presidente de la Academia Nacional de Historia y miembro de la Academia Peruana de la Lengua, Instituto Sanmartiniano del Perú, Instituto de la Cultura Hispánica, Sociedad Peruana de Historia, Sociedad Amantes del País, Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, entre otros.

Condecoraciones
 Gran Cruz de la Orden del Sol, Perú. 2010
 Gran Cruz de la Orden de la Cruz Peruana al Mérito Naval, Perú. 2012
Premio Nacional de Historia "Inca Garcilaso" (1946)
Premio a la Investigación 2008 en la categoría "Trabajos publicados por docentes" por la Dirección Académica de Investigación de la PUCP

Publicaciones 

 San Martín y el Perú. Planteamiento doctrinario (1948), tesis doctoral que le valió el Premio Nacional de Historia Inca Garcilaso de ese mismo año.
 La Emancipación en sus textos (2 vols., 1959-1962)
 La causa de la Emancipación del Perú. Testimonios de la época precursora 1780-1820 (1960)
 Notas sobre la causa de la Independencia del Perú (1964; y aumentadas sucesivamente en 1970 y 1972)
 Biografías de Miguel Grau (1964) y Bartolomé Herrera (1965), en la Biblioteca Hombres del Perú
 Piura en tiempos de la Emancipación (1971).
 Obra de gobierno y epistolario de San Martín (2 vols., 1974-1976), en la Colección Documental de la Independencia del Perú
 Historia marítima del Perú. La Independencia 1790-1826 (2 vols., 1974)
 Contenido social de la obra de San Martín en el Perú. Buenos Aires, 1978
 Del epistolario de José Agustín de la Puente Cortés. Lima, 1984
 Teoría de la Emancipación. (1986)
 Magdalena Vieja, recuerdos de una larga historia (1986)
 La independencia en Hispanoamérica. Venezuela: Academia Nacional de la Historia, 1991.
 La Independencia del Perú (Madrid, 1992)
 La identidad peruana en lo hispanoamericano. Piura, 1992
 La Independencia en Historia General del Perú, Vol. VI. Lima, 1993
 San Martín y el Perú: Planteamiento doctrinario. Lima: Nueva Mayoría Editorial, 2000. ISBN 950-794-051-0
 Miguel Grau. Instituto Peruano de Estudios Histórico-Marítimos, Lima, 2003
 El Perú en la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo 1873-1904. Lima: PUCP - Fondo Editorial, 2008. Editado con su hijo , José de la Puente Brunke ISBN 9972428517
 Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano. Arequipa: Universidad Católica San Pablo

 Derechos colectivos de los pueblos indígenas : el caso peruano. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 2009. 174 p.
 Memorias de Orbea. Infancia y juventud desde una hacienda limeña (1922-1947)''. Lima: Orbea Ediciones, 2022.

Reconocimientos
 Doctor Honoris Causa por la Universidad de Piura (2016).

Fallecimiento 
Falleció en Lima (Perú) a los noventa y siete años el 5 de febrero de 2020.

Genealogía

Enlaces externos 
 Entrevista a José Agustín de la Puente Candamo en la "Biblioteca Marquense"
 Memoria de la Puente

Referencias 

De la Puente (familia)
Historiadores de Perú
Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Alumnado del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta
Miembros de la Academia Peruana de la Lengua
Genealogistas de Perú
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Miembros de la Academia Nacional de Historia de Ecuador
Álvarez Calderón (familia)
Doctores honoris causa por la Universidad de Piura